Stasiuk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Stasiuk (* 1960), polnischer Autor, Journalist und Literaturkritiker
 Natalja Stasiuk (* 1969), sowjetisch-weißrussische Ruderin
 Peter Stasiuk (* 1943), kanadischer Bischof der Ukrainischen Griechisch-katholischen Kirche
 Vic Stasiuk (* 1929), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer